Cervuno puede referirse a:
 el nombre común de la planta Agrostis castellana
 el nombre común de la planta Nardus stricta; o
 el nombre común de la planta Poa trivialis.
 el nombre común de la planta Vulpia geniculata